Åke Lindström kan syfta på

Åke Lindström (1913–1959), journalist. 
Åke Lindström (1928–2002), skådespelare och regissör. 
Åke Lindström (född 1944), ämbetsman. 
Åke Lindström (1937–2018), grafisk formgivare och konstnär

Källor